Соревнования по прыжкам на лыжах с большого трамплина среди команд на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 17 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки». Соревнования начались в 21:15 по местному времени (UTC+4). 

В командных соревнованиях приняло участие 12 команд по 4 спортсмена в каждой. Золотые медали завоевали спортсмены Германии, опередившие фаворитов турнира — сборную Австрии, всего на 2,7 балла. Бронзовые медали завоевали спортсмены Японии, в составе которых выступал 41-летний Нориаки Касай, для которого эта медаль стала третьей олимпийской наградой в карьере и уже второй на Играх в Сочи. Свою первую награду Касай завоевал 20 лет назад на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. При этом Касай в обоих прыжках показал лучший результат в своей команде.

В финальном раунде лучший результат показала сборная Польши (522,6 балла), но неудачное выступление в первом раунде (слабый прыжок выполнил Пётр Жила) не позволило полякам подняться выше 4-го места. Три лучших индивидуальных результата по сумме двух прыжков показали словенец Петер Превц (276,7 балла), норвежец Андерс Бардаль (272,5) и поляк Камиль Стох (269,0).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 
 
 Результаты